Тифенбах: (нем. Tiefenbach)

Омонимы (топонимы и ойконимы)

Австрия 
 Тифенбах — кадастровая община в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).

Германия 
 Тифенбах — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Верхний Пфальц.
 Тифенбах — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Нижняя Бавария. Входит в состав района Ландсхут.
 Тифенбах — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Нижняя Бавария. Входит в состав района Пассау.
 Тифенбах — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Тифенбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Тифенбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Гидронимы 
 Тифенбах (приток Аха) — река в Германии, левый приток Аха (около Штайнвайлера).
 Тифенбах (приток Виспера) — река в Германии.